Фа́стов () — город в Киевской области Украины. Административный центр Фастовского района (до 2020 года был городом областного подчинения).

География 
Фастов расположен на реке Унава в 64 км (по железной дороге) и 75,5 км (по Одесской трассе) к юго-западу от Киева.

История 

В начале XVI века местечко Фастов принадлежало поселившейся в Киевском воеводстве фамилии Васенцевичей (Макаревичей), но затем было заложено римско-католическому епископу на Украине Пацу, став его резиденцией. Сменивший Паца епископ Иосиф Верещинский построил в селении первый католический костёл.

В 1601 году посёлок получил магдебургское право.
В 1793 году вошёл в состав Российской империи, а позже стал волостным центром Фастовской волости Васильковского уезда Киевской губернии.

В середине XVIII века в Фастове были построены две православные церкви — Воскресенская и Покровская.
 Священнослужители Воскресенской церкви:
 1799 — священник Афанасий Михайлович Самборский
 1836 — священник Тимофей Тимофеевич Кудрицкий
 Священнослужители Покровской церкви:
 1799—1836 — священник Карп Иосифович Копанский (Копаньский)
 1891 — священник Михаил Евтихиевич Бедрицкий

После постройки железной дороги в 1870 году посёлок стал важным транспортным центром в юго-западном направлении от Киева, что придало ему дополнительные импульсы для развития. Он располагал паровозным депо и заводом для пропитки дубовых шпал.

Проходивший через Фастов тракт, соединявший Полесье с Украиной, придавал ему особое торговое значение. В поселении еженедельно собирались базары и 7 раз в год устраивались ярмарки.

В начале XX века в Фастове вместо неоднократно перестраивавшегося деревянного костёла был возведён значительно превосходящий прежние по размерам каменный Костёл Воздвижения Креста в неороманском стиле, построенный по проекту архитектора Владислава Домбровского.

1 декабря 1918 года делегаты Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики подписали в Фастове договор об объединении обоих украинских государств в одно.

В августе-сентябре 1919 года частями ВСЮР в городе был осуществлён погром еврейского населения, один из крупнейших за годы Гражданской войны.

В 1938 году Фастову был присвоен статус города, а в 1962 году он стал городом областного подчинения.

Экономика 

Основные предприятия города — полиграфические предприятия, хлебокомбинат, ДП пивзавод «Оболонь» («Пивоварня Зиберта»); один из крупнейших заводов по изготовлению и печати картонной упаковки для розлива молочных продуктов и вина — «Элопак», утилизация вторресурсов.
 
Предприятия:
 Завод газомазутного горелочного оборудования «Факел»;
 Завод электротермического оборудования (ЗЭТО) «Електронагрівач»;
 Завод химического машиностроения «Красный Октябрь»;
 Государственное предприятие по рефрижераторным перевозкам и ремонту подвижного состава «Укррефтранс»;
 Завод «Елопак-Фастів»;
 Типография «Юнивест-Принт».

Транспорт 

Фастов является крупным транспортным узлом. Через него проходят как автомобильные, так и железнодорожные пути.
Город Фастов в первую очередь имеет удобное железнодорожное сообщение и является большой узловой станцией: железнодорожный узел (линии на Житомир, Киев, Казатин, Мироновку (Знаменку)). В Фастове находится моторвагонное депо, в котором отстаиваются и проходят обслуживание электропоезда Юго-Западной железной дороги. Ежедневно здесь формируется и отправляется достаточно большое количество грузовых поездов.

Станция Фастов принимает пассажиров дальнего и пригородного сообщения. Здесь останавливаются поезда на Киев, Львов и другие большие города. Пригородные поезда ходят на Киев, Мироновку через Белую Церковь, Казатин, Житомир, Святошино. С одной пересадкой (оформив один билет) можно добраться до Нежина, Гребёнки, Коростеня через Киев, Тетерев, Малин; Коростеня через Житомир, Новограда-Волынского, Жмеринки через Казатин, Винницу; Погребища, Христинивки, Жашкова, Оратова, Липовца, Тетиева через Казатин; Цветково и Смелы через Мироновку; Бердичева, Чуднова, Шепетовки через Казатин; Коростеня, Житомира через Казатин.

В городе расположены многие предприятия железнодорожного транспорта.

Достопримечательности 

 Музей истории города.
 Деревянная Покровская церковь (1779—1781).
 Костёл Воздвижения Креста (1903—1911).
 «Музей на колёсах» — железнодорожный вагон, в котором в 1918 г. был подписан предварительный договор об объединении УНР и ЗУНР.
 Дуб Палия. — Обхват 3,80 м. Высота около 25 м. Возраст примерно 300 лет.
 Парк (бывшая помещичья усадьба), памятник садово-паркового искусства

Спорт 

 Проводится чемпионат Фастова по футболу, в котором на данный момент принимает участие 10 команд
 Ассоциация дворового футбола Фастова проводит регулярные чемпионаты по дворовому футболу. Последний чемпионат проходил 9.02.2013 — 7.04.2013 под названием «Кубок Дворового футбола Фастова, февраль-март 2013», в котором приняли участие 16 дворовых команд. Обладателем кубка стала команда «Перунова Рать», 2 место — Феникс, 3 место — Военный городок. 11.05.2013 стартовал Кубок Дворового футбола Фастова, май-июль 2013.
 Ночные экстремальные автомобильные игры ТитулQuest

Известные люди, связанные с городом 

 Бенардос, Николай Николаевич (1842—1905) — изобретатель.
 Борошенко Владимир Рафаилович (1930—2015) — участник трудового фронта, известный врач-психиатр, историк, украинский и еврейский писатель.
 Бурман Семён Меерович (1908—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 Глухенький Николай Герасимович (1929—1993) — писатель.
 Диденко Борис Андреевич (род. 1943) — писатель.
 Качановский Виталий Николаевич (род. 1959—2020) — советский боксёр.
 Кум Ян (род. 1976) — основатель мессенджера WhatsApp
 Шевченко Виталий Фёдорович (род. 1954) — писатель и общественный деятель.
 Городецкий Иосиф Моисеевич (1911—1994) — советский кинооператор, журналист, драматург
 Филиппова Виктория Александровна (род. 1993) — топ стилист Украины, победительница кинофестиваля Санденс и Берлинале с картиной Клондайк, Реж. Марина Горбач, в качестве художника по костюмам.

Галерея

Фотографии начала XX века

Примечания

Литература

Ссылки 

 Информационно-новостной сайт города Фастов 

 
Города Киевской области